Post-Impressionists: Gauguin è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore francesePaul Gauguin.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari britannici
Film su Paul Gauguin